Зо́лтан Ге́ра (; ) — венгерский футболист, выступавший на позиции полузащитника.

Карьера в клубе 
Золтан Гера является прихожанином венгерской неопятидесятнической Церкви веры. Футбольную карьеру он начинал в церковной команде «Орлы Синая».

9 июня 2008 года Гера не стал подписывать новый контракт с «Вест Бромвич Альбион», и присоединился к «Фулхэму» в качестве свободного агента. 11 июня 2008 года Золтан Гера подписал трёхлетний контракт с «Фулхэмом».

В марте 2011 года Гера заявил что намерен покинуть «Фулхэм» после окончания сезона.
Летом 2011 года получил статус свободного агента.
Ожидается, что «Вест Бромвич», которым руководит бывший менеджер «Фулхэма» Рой Ходжсон, предложит Гере контракт. Недавно хавбек получил тяжелую травму
в матче с «Тоттенхэмом». Предположительно, срок восстановления Золтана Геры составит минимум полугода. 14 августа 2013 года продлил контракт с «Вест Бромвичем» ещё на один год.

Карьера в сборной 
Дебют Золтана Геры в сборной состоялся 13 февраля 2002 года в матче против сборной Швейцарии. Игра завершилась поражением сборной Венгрии со счетом 2-1. Свой первый гол за национальную команду Гера забил в матче против сборной Сан-Марино 16 октября 2002 года, отметившись в том матче хет-триком.

В 2004 году Гера был выбран капитаном сборной Венгрии. Перед матчем 14 октября 2009 года между сборной Дании и сборной Венгрии Гера опоздал на сбор команды и был исключен из команды на время матча. После этого инцидента Гера принял решение уйти из сборной.
23 июля 2010 года был назначен новый совет Венгерской Футбольной Федерации во главе с президентом Шандором Чаньи. Чаньи расторг контракт с Эрвином Куманом и назначил Шандора Эгервари главным тренером. После личной беседы с Эгервари, Гера вернулся в сборную. Первый матч после возвращения он провел 11 августа 2010 года против Англии.

На чемпионате Европы 2016 года во Франции забил мяч в ворота сборной Португалии в возрасте 37 лет и 2 месяцев, что сделало Геру вторым по возрасту бомбардиром в истории чемпионатов Европы после Ивицы Вастича.

Статистика в сборной

Игры за сборную 

Итого: 97 матчей / 26 голов; 42 победы, 14 ничьих, 41 поражение.

Достижения 
Командные
Ференцварош
 Чемпион Венгрии: 2001, 2004
 Обладатель кубка Венгрии: 2003, 2004
 Обладатель суперкубка Венгрии: 2004
Вест Бромвич Альбион
 Победитель Чемпионата футбольной лиги: 2008
Фулхэм
 Финалист Лиги Европы УЕФА: 2010
Личные
 Спортсмен года в Венгрии: 2002
 Футболист года в Венгрии: 2002, 2004, 2005
 Футболист года в Чемпионате футбольной лиги по версии журнала The Guardian: 2007/08

Примечания 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Печ»
Игроки ФК «Ференцварош»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Фулхэм»
Футбольные тренеры Венгрии
Тренеры сборной Венгрии по футболу (до 21 года)